Ungdomsverdensmesterskabet i håndbold for kvinder 2012 var det 4. ungdoms-VM i håndbold for kvinder, og slutrunden blev afviklet i Montenegro i perioden 16. – 26. august 2012. Værtskabet for slutrunden blev fastlagt på IHF's kongres i Marrakech den 3. – 4. maj 2011. Mesterskabet blev arrangeret af International Handball Federation og var åbent for spillere født i 1994 eller senere.

Mesterskabet blev vundet af Danmark, som i finalen besejrede Rusland med 27-26. Bronzemedaljerne gik til Norge, som vandt 36-30 over Rumænien i bronzekampen. Danmark vandt dermed ungdoms-VM for anden gang – første gang var i 2006.

Slutrunde

Værtsbyer og arenaer 

Værtskabet for mesterskabets slutrunde blev placeret på IHF-kongressen i Marrakesh den 3. – 4. maj 2011, hvor Montenegro blev tildelt værtskabet. Kampene blev afviklet i byerne Podgorica og Bar.

Hold

Indledende runde 

De 20 hold spillede den indledende runde i fire grupper med 5 hold. Hver gruppe spillede en enkelturnering alle-mod-alle, og de to bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til kvartfinalerne og de efterfølgende kampe om placeringerne 1-8. De resterende tre hold i hver gruppe gik videre til placeringskampe, hvor treerne spillede om placeringerne 9-12, firerne spillede om placeringerne 13-16, og femmerne spillede om 17.- til 20.-pladsen.

Kampene i gruppe A og C blev spillet i Podgorica, mens gruppe B og D blev afviklet i Bar.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Kvartfinaler, semifinaler og finaler 

I kvartfinalerne deltog de otte hold, som sluttede på første- eller andenpladserne i de indledende grupper. De fire vindere gik videre til semifinalerne, mens taberne fortsatte i placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen.

Medaljevindere

Placeringskampe

Kampe om 5.- til 8.-pladsen

Kampe om 9.- til 12.-pladsen

Kampe om 13.- til 16.-pladsen

Kampe om 17.- til 20.-pladsen

Kvalifikation

Europa

Asien

Afrika

Panamerika

Oceanien

Kilder / eksterne henvisninger 
 IHF – IV Women's Youth World Championship 
 IV Women's Youth World Championship Montenegro 
 IV Women's Youth World Championship Montenegro – Official announcement 
 EHF News – Youth and Junior World Championships awarded (6. maj 2011)

Noter 

Håndbold i 2012
VM i håndbold
Kvindehåndbold